Вибо-Валентия () — провинция в Италии, в регионе Калабрия.

Физико-географическая характеристика 
Провинция находится на берегу Тирренского моря и граничит с провинциями Катандзаро на севере и Реджо-Калабрия на юге. Береговая линия протянулась от залива Сент-Эфемия (Sant' Eufemia) на севере до залива Джоя-Тауро (Gioia Tauro) на юге, её длина составляет 75 км. В хорошую погоду с берега можно увидеть Липарские острова и вулкан Этна на Сицилии. От песчаных пляжей начинаются скалы, за которыми следуют покрытые лесами горы Серре.

Столицей провинции является Вибо-Валентия.

История 
Провинция была образована в 1996 году, отделившись от провинции Катандзаро(по другим данным отделение произошло в 1992 году). Исторически на территории провинции до 192 года н. э. была расположена греческая колония Иппонион (Hypponion).

Население 
На 1 январе 2014 года по данным национального института статистики население провинции составляло 163,382 человек, из них женщин — 82,957, мужчин — 80,425.

В провинции находится 50 населённых пунктов:

Экономика 
Жители плато Поро заняты в сельском хозяйстве, здесь выращивают оливковые деревья, лимоны и апельсины.

Культура 
Типичные города побережья представляют собой постройки, расположенные на разных уровнях скалы и обращённые фасадом к морю. В провинции расположено несколько исторических достопримечательностей: арагонский замок в Пиццо, построенный в XV веке, норманский замок в Вибо-Валентия, построенный в XI веке. В настоящее время в замке располагается археологический музей, в котором представлены ценные экспонаты греческого периода включая Laminetta Aurea.

Одним из основных туристических центров является Тропеа.

Примечания